Pise (en italien ) est une ville d'Italie connue dans le monde, principalement pour sa tour penchée.

 Pisa est un acronyme anglais pour , ensemble d'études de l'OCDE visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays membres.

 Pisa est un genre de crustacé appartenant à la famille des .

 Pisa est un croiseur lancé en 1907.